Colesville ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Colesville (Maryland)
 Colesville (New Jersey)
 Colesville (New York)
 Colesville (Pennsylvania)
 Colesville Manor (Maryland)
 Colesville Park (Maryland)